L'édition 2003 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Wayne Black et Kevin Ullyett celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi s'associe à un  principal, en plus du groupe automobile (associé au tournoi depuis 1977). L'édition se nomme ainsi BMW Open by Crédit Suisse.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Jarkko Nieminen. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Munich, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Wayne Black et Kevin Ullyett remportent leur  ensemble en battant en finale Joshua Eagle et Jared Palmer. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport en Allemagne en 2003
Tennis en avril 2003
Tennis en mai 2003